Die 96. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 13. bis 16. April 2006 im Stadium Vélodrome de Bordeaux Lac in Bordeaux statt. Auf dem Programm standen 15 Disziplinen.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Scratch

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2006

Weblinks 
 Tissot Timing

2006
Radsportveranstaltung 2006
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Frankreich
Radsportwettbewerb in Bordeaux